Saint-Mary  o Sent Mari , municipi francès al departament de Charente 
 St. Mary (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Saint-Mary-le-Plain, municipi francès al departament del Cantal 
 Ferrières-Saint-Mary, municipi francès al departament del Cantal 
 La Besseyre-Saint-Mary, municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 Roannes-Saint-Mary, municipi francès al departament del Cantal 
 Catedral de Saint Mary the Crowned, catedral catòlica de Gibraltar (Regne Unit)